Eucharis peut désigner deux genres, l'un végétal, l'autre animal :
 Eucharis (insecte), un genre d'insectes de la famille des Eucharitidae
 Eucharis (plante), un genre végétal de la famille des Amaryllidaceae

Par ailleurs :
 , nymphe servante de Calypso inventée par Fénelon dans son roman Les Aventures de Télémaque (1699).
 Eucharis est également le surnom donné par le poète français Antoine Bertin à sa muse Marie-Catherine Sentuary.
 (181) Eucharis est un astéroïde nommé d'après le personnage de fiction.

Homonymie de genre en biologie